La Pressione di Planck è l'unità naturale della pressione ed è simboleggiata da pP.

 4.63309 × 10113 Pa

dove

 è la Forza di Planck

 è la Lunghezza di Planck

 è la velocità della luce nel vuoto

 è la costante di Planck ridotta, chiamata anche "h tagliato" o meno comunemente costante di Dirac

 è la costante di gravitazione universale

Voci correlate 
Costante di Planck
Unità naturali

Unità naturali